Webersgraben ist der Name folgender Gewässer:

 Webersgraben (Aalbach), linker Zufluss des Aalbachs (zum Main) nach Uettingen, Landkreis Würzburg, Bayern
 Webersgraben (Beise), rechter Zufluss der Beise in Niederbeisheim, Gemeinde Knüllwald, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen